Los Nevados peut désigner :

Toponymes

Los Nevados : l'une des quinze paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans l'État de Mérida ;
 Los Nevados : capitale de la paroisse civile de Los Nevados de la municipalité de Libertador dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme